T.H.Nash se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas H. Nash III
 Thomas H. III Nash